Tupelo kan avse:

 Tupelo, Mississippi – en stad i Lee County
 Tupelo Honey – ett musikalbum av Van Morrison